Der Kupa e Kosovës () ist der seit 1991 ausgetragene Pokalwettbewerb für kosovarischen Vereinsmannschaften. Er wird jedes Jahr vom Kosovarischen Fußballverband veranstaltet und ist nach der IPKO Superliga der zweitwichtigste Titel im Vereinsfußball des Kosovo. Aufgrund des Kosovokriegs wurde der Pokalwettbewerb in den Jahren 1998 und 1999 nicht ausgetragen. Das Finale findet immer im Fadil-Vokrri-Stadion in Pristina statt. Aktueller Titelträger 2022 ist der KF Llapi.

Modus 
Die Hauptrunde des Kosovocups beginnt mit 28 Mannschaften und wird nach dem K.-o.-System durchgeführt. Es gibt keine Rückspiele.
Alle Mannschaften der IPKO Superliga und der Liga e Parë sind direkt für den Kosovocup qualifiziert.

Die Endspiele im Überblick

Rangliste der Sieger

Weblinks 
 rsssf.com: Liste der Endspiele (englisch)

Fußballwettbewerb im Kosovo